Deux navires de lUnited States Navy ont porté le nom de USS President : 
l, une frégate américaine de 44 canons lancée en 1800. Elle est capturée par la Royal Navy en 1815 et renommée HMS President. 
l, un sloop américain de 12 canons acheté en 1812 et capturé par la Royal Navy en 1814.

President